El término tuquito puede referirse a:

 Los pájaros tiránidos del género Empidonomus.
 Tuquito, una distribución de Linux.
 Sinónimo de pedazo, término de la jerga nicaragüense que se refiere a una porción de un objeto que ha sido desprendida o separada de la original.